Националистические движения, общественные организации и партии Украины— неполный список националистических движений, общественных организаций и партий Украины.



А 
 Альянс патриотических Сил — координационный союз ряда украинских националистических организаций.

Б 
 Белый молот — украинская праворадикальная группировка действовавшая в 2013—2014 гг., одна из основателей Правого Сектора.
 Братство — украинская общественная организация, с 5 августа 2004 года политическая партия, созданная Дмитрием Корчинским.
 Братство Тарасовцев — тайная организация представителей украинского национального активизма. Основано летом 1891 года (по некоторым данным, в 1892 году).

К 
 ПСО «Карпатская Сечь» — украинская военизированная националистическая организация.
 Конгресс Украинских Националистов — украинская политическая партия.

Л 
 Лига украинских националистов — украинская националистическая организация, действовавшая в 1925—1929 гг., одна из основателей Организации украинских националистов (ОУН).

Н 
 Народный Фронт Полтавщины — праворадикальная украинская националистическая организация, созданная в 2011 году.
 Национальный корпус — украинская националистическая партия созданая в 2016 году

О 
 Организация украинских националистов — украинская националистическая ультраправая политическая организация. Созданная 3 февраля 1929 года в результате объединения нескольких радикальных националистических организаций.

П 
 «Патриот Украины» — украинская военизированная неонацистская праворадикальная организация, зарегистрирована в Харькове в 2006 году.
 Правый сектор — неформальное объединение активистов ряда украинских националистических праворадикальных организаций. Сформировался в ходе протестных акций в Киеве 2013-2014 году. С 22 марта 2014 года партия.

С 
 Свобода — украинская политическая партия.
 С14 — украинская праворадикальная группировка.
 СНА — украинское националистическое движение. Создано на основе общественной организации Патриот Украины 8 ноября 2008 года.

Т 
 ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры — праворадикальная украинская националистическая организация. Датой создания организации считается 14 октября 1993 года.

У 
 Украинский национальный союз — украинское военизированная общественная организация, созданная в Харькове в 2009 году.
 УНСО — украинское военизированная общественная организация. Была создана бывшими военнослужащими советской армии в 1991 году.
 Украинская войсковая организация — нелегальная организация националистической направленности, была создана бывшими офицерами УГА и УСС на территории Чехословакии в 1920 году.

Ф 

 ВПО Фрайкор - украинская военизированая общественная организация созданая в Харькове в 2017 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Братства
 Официальный сайт Правого Сектора
 Официальный сайт Украинского Национального Союза
 Официальный сайт УНА-УНСО 
 Официальный сайт Трызуба им. Степана Бандеры 
 Основные силы, участвующие в беспорядках на Украине
 Современные неонацисты Украины. Преемственность поколений
 Особенности украинского национализма: «Правый сектор» и другие

Литература 
 

Списки:Украина
Националистические организации Украины